Strada statale 87 – strada statale polacca
 Strada statale 87 Sannitica – strada statale della Campania e del Molise, Italia
 Strada statale 87 NC – strada extraurbana principale della città metropolitana di Napoli, Italia